Aral steht für:

 Aral, deutscher Mineralölkonzern

Orte:
 Aral (Kasachstan), Stadt in Kasachstan, die früher am Aralsee lag
 Aral (Xinjiang) (阿拉尔市), Stadt im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China
 Aral (Aksu Konaxeher) (阿热勒镇), Großgemeinde im Kreis Aksu Konaxeher des Regierungsbezirks Aksu im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China
 Aral (Qarqan) (阿热勒乡), Gemeinde im Kreis Qarqan des Mongolischen Autonomen Bezirks Bayingolin im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China

Aral ist der Familienname folgender Personen:
 Cahit Aral (1927–2011), türkischer Politiker
 Meriç Aral (* 1988), türkische Schauspielerin

Siehe auch:
 Aralsee